Бирюли — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бирюли — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Бирюли — посёлок в составе города Берёзовский Кемеровской области.
 Бирюли — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Бирюли — железнодорожная станция Казанского отделения Горьковской железной дороги